Колосов — російське прізвище. Походить від слова «колос». У вологодських, новгородських, пермських говорах Колосом називають дріб'язкову, прискіпливу, бридливу, боязку людину (Даль).

 Колосов Владислав В'ячеславович (1965—1987) — український пожежник.
 Колосов Микола Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Колосов Микола Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Колосов Микола Григорович — радянський нейрогістолог, член-кореспондент АН СРСР.
 Колосов Митрофан Олексійович (1839—1881) — російський мовознавець.
 Колосов Михайло Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Колосов Михайло Юхимович — Герой Радянського Союзу.
 Колосов Олександр Олександрович (1862—1937) — російський і радянський гістолог, доктор медицини (1892), професор (1895).
 Колосов Сергій:
 Колосов Сергій Афанасійович (нар. 1986) — білоруський хокеїст.
 Колосов Сергій Дмитрович (1904—1963) — радянський конструктор, фахівець у галузі морського двигунобудування.
 Колосов Сергій Миколайович (1921—2012) — радянський і російський кінорежисер та сценарист.

 Колосова Катерина Антонівна — Депутат Верховної Ради Української РСР 6-го та 7-го скликань.

Примітки 

російські прізвища